Земля свободных,  — государственный гимн Белиза. Был написан в 1963 Селвином Уолфордом Янгом на слова Сэмюэла Алфреда Хейнса и утверждён в 1981.

Английский текст гимна 

 O, Land of the free by the Carib Sea, 
 Our manhood we pledge to thy liberty!
 No tyrants here linger, despots must flee
 This tranquil haven of democracy.
 The blood of our sires, which hallows the sod,
 Brought freedom from slavery oppression’s rod,
 By the might of truth and the grace of God,
 No longer shall we be hewers of wood.

Хор: (припев повторяется и после второго куплета)

 Arise! ye sons of the Baymen’s clan,
 Put on your armour, clear the land!
 Drive back the tyrants, let despots flee -
 Land of the Free by the Carib Sea!
 
 Nature has blessed thee with wealth untold,
 O’er mountains and valleys where prairies roll;
 Our fathers, the Baymen, valiant and bold
 Drove back the invader; this heritage hold
 From proud Rio Hondo to old Sarstoon,
 Through coral isle, over blue lagoon;
 Keep watch with the angels, the stars and moon;
 For freedom comes tomorrow’s noon.

Белиз
Государственные символы Белиза
Песни 1963 года